Filomense – abitanti di Santa Filomena (Pernambuco)
Filomense – abitanti di Santa Filomena (Piauí)